Тарново — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Тарново — агрогородок в Лидском районе Гродненской области.

Россия 
 Тарново — деревня в Красноборском районе Архангельской области.